«Сенсиз» («Без тебя»; ) — романс, вокальная миниатюра, написанная в 1941 году азербайджанским композитором Узеиром Гаджибековым на слова классика персидской поэзии Низами Гянджеви (в азербайджанском переводе Джафара Хандана).

Произведение было задумано ещё до войны. Написано в связи с подготовкой к празднованию 800-летия со дня рождения Низами. В начале 40-х годов композитор задумал написание семи романсов на стихи поэта соответственно образам семи красавиц из поэмы «Семь красавиц». Композитор предполагал в каждой вокальной миниатюре раскрыть определённый музыкальный портрет, описать психологическое состояние, его характер, чувства, внутренний мир и духовную красоту. Однако композитор написал всего лишь два романса — «Сенсиз» и «Севгили джанан» («Возлюбленная», 1943).

«Сенсиз» в своё время исполняли такие певцы как Бюльбюль, Муслим Магомаев.

Музыковед Земфира Сафарова отмечает, что этот тонкий лирический романс-газель оставляет сильное впечатление и что, обращаясь к средневековой литературной форме, Гаджибеков в этой газели сочетает движение мелодической линии с развитием мугама. Сафарова также подчёркивает, что в обоих музыкальных газелях имеется много общих черт.

Текст романса

Примечания

Ссылки 
 В исполнении Бюльбюля
 В исполнении Муслима Магомаева. Фрагмент из «Голубого огонька». 1983 г.
 В исполнении Муслима Магомаева. Фрагмент сольного концерта Муслима Магомаева в Государственном концертном зале «Россия». 1986 г.

Романс
Произведения Узеира Гаджибекова
Песни на азербайджанском языке
Песни 1941 года